O nome Krosa foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Krosa é um nome dado pelo Camboja, que significa grou em língua Khmer.

 Tufão Krosa (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 a sudeste do Japão. Nunca afetou a costa.
 Tufão Krosa (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu Taiwan e China, causando pelo menos 5 fatalidades.

Desambiguação